Als Weltmeisterschaft 2002 oder WM 2002 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2002 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2002
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2002
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 2002
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 2002
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2002
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2002
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2002
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2002
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2002
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2002
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2002
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2002
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2002
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2002
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2002
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2002
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2002
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2002
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2001/02
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2002/03
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2002
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2002
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2002
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2002
 Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2002
 Fechtweltmeisterschaften 2002
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2002
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2002
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2002
 Freiwasserweltmeisterschaften 2002
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft 2002
 U-19-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2002
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2002
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2002
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2002
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2002
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2002
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2002
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2002
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 2002
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2002
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2002
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2002
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2002
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2002
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2002
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2002
 Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 2002
 Rallye-Weltmeisterschaft 2002
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2002
 Ringer-Weltmeisterschaften 2002
 Ruder-Weltmeisterschaften 2002
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 2002
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 2001/2002
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2002
 Skeleton-Anschubweltmeisterschaft 2002
 Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2002
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2002
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2002
 Snookerweltmeisterschaft 2002
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2002
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2002
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2002
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2002
 Superbike-Weltmeisterschaft 2002
 Supersport-Weltmeisterschaft 2002
 Turn-Weltmeisterschaften 2002
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2002
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2002
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2002
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2002
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 2002
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2002
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2002

!
Weltmeisterschaften nach Jahr